XXII мужской молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2010 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1991 года рождения. Матчи финального турнира состоялись с 28 августа по 5 сентября в двух городах Белоруссии — Бобруйске и Могилёве.

Чемпионом Европы стала сборная России, обыгравшая в финальном матче Болгарию — 3:1.

Отборочные игры 
Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стала сборная Белоруссии как команда страны-организатора, а также призёры предыдущего чемпионата — сборные Франции, Германии и России.

В квалификационных соревнованиях участвовали 26 сборных. Для трёх команд квалификация началась с первого этапа (его победителем стала Норвегия), 23 сборные начали чемпионат со второго этапа. Победители групп A, В, С и D вышли в финальный турнир, а занявшие 2—3-е места стали участниками третьего этапа, где было разыграно ещё 4 путёвки в Белоруссию.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены

Групповой этап

Группа I (Бобруйск)

Группа II (Могилёв)

Классификационные матчи (Могилёв)

Полуфиналы за 5—8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф (Бобруйск)

Полуфиналы 
Состав полуфинальных пар определён жеребьёвкой

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

2010
2010 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Спорт в Белоруссии в 2010 году
Соревнования по волейболу в Белоруссии
Волейбол
Спорт в Бобруйске
Спортивные соревнования в Могилёве